Піньєйру (, «сосна») — португальська власна назва.

Топоніми

Венда-ду-Піньєйру — парафія.
 Піньєйру (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Піньєйру (Гімарайнш) — парафія.
 Піньєйру-да-Бемпошта — парафія.
 Піньєйру-Нову — парафія.
 Перу-Піньєйру — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Піньєйру — парафія.

Див. також 
 Піньєйро